Sauerzopf ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Sauerzopf (1930–2011), österreichischer Maler und Grafiker
 Franz Sauerzopf (* 1932), österreichischer Politiker